Клаудио́ Бовю́ (; род. 16 апреля 1988, Бас-Тер, Гваделупа) — французский футболист, вингер.

Карьера 
Бовю начинал играть на молодёжном уровне в «Нанте». В 2006 году перешёл в клуб «Труа», за который за пять лет сыграл 99 матчей и забил 17 голов. На сезон 2011/12 уходил в аренду в клуб «Шатору», который выкупил его в 2012 году. Всего за «Шатору» Клаудио провёл 58 матчей и забил 16 голов. В 2013 году уходил в аренду в клуб «Бастия», за который провёл 15 матчей и забил 1 гол.

В 2013 году перешёл в клуб «Генгам», за который за два года сыграл 72 матча и забил 22 гола. В составе «Генгама» Бовю выиграл Кубок Франции в сезоне 2013/14. В сезоне 2014/15 он дебютировал в еврокубках, проведя 8 матчей в Лиге Европы и забив 5 голов.

Летом 2015 года Бовю перешёл в клуб «Олимпик Лион» за 5 миллионов евро. За «львов» Клаудио дебютировал 2 августа 2015 года в матче за Суперкубок Франции против «Пари Сен-Жермен» (0:2), проведя на поле все 90 минут. 9 августа Бовю дебютировал за «Лион» в Лиге 1 в матче против «Лорьяна» (0:0). Однако в клубе закрепиться не сумел из-за конфликтов с руководством и партнёрами, в частности — с Александром Ляказеттом.

17 января 2016 года Бовю за 5 млн евро перешёл испанскую «Сельту», подписав контракт на 5,5 лет.

18 января 2020 года Клаудио на правах свободного агента подписал контракт с «Депортиво» из города Ла-Корунья. Контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

Достижения 
 «Генгам»
 Обладатель Кубка Франции: 2013/14

Статистика

Примечания 

Футболисты Гваделупы
Футболисты Франции
Игроки сборной Гваделупы по футболу
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»